Евдоки́мова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

Известные носительницы 
* Евдокимова, Александра Ивановна (1910—1973) — Герой Социалистического Труда.
 Евдокимова, Алефтина Николаевна (род. 1939) — советская и российская актриса.
 Евдокимова, Антонина Ивановна (1907—????) — Герой Социалистического Труда.
 Евдокимова, Ева (1948—2009) — прима-балерина Датского королевского балета и Берлинского оперного балета.
 Евдокимова, Екатерина Павловна (род. 1994) — российская волейболистка.
 Евдокимова, Леся Анатольевна (род. 1981) — российская волейболистка.
 Евдокимова, Любовь Валерьяновна (род. 1965) — российский искусствовед, академик Российской академии художеств (2011).
 Евдокимова, Людмила Викторовна (род. 1967) — российский литературовед.
 Евдокимова, Наталья Витальевна (род. 1978) — украинская и российская бегунья на средние дистанции.
 Евдокимова, Ольга Васильевна (1896—1938) — святая Русской православной церкви, мученица.
 Евдокимова, Софья Геннадьевна (род. 1996) — российская фигуристка, выступающая в танцах на льду.

 Топоним 
 Евдокимова — деревня в Тулунском районе Иркутской области.
 Евдокимова — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Евдокимова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.

См. также